Decet Romanum Pontificem je ime več papeških bul:
 Decet Romanum Pontificem (1521)
 Decet Romanum Pontificem (1596)
 Decet Romanum Pontificem (1622)
 Decet Romanum Pontificem (1725)